Protogamasellopsis är ett släkte av spindeldjur. Protogamasellopsis ingår i familjen Rhodacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Protogamasellopsis